Борис (Борисъ) (ум. 1 июня 1312 г.) — псковский посадник в 1308—1312 гг.

Посадничество 
Впервые в псковских летописях посадник Борис упоминается под 1308 году, когда он занимался мощением Торговища в Пскове. 7 июня 1309 г. он вместе с псковичами заложил стену от церкви святого Петра и Павла до реки Великой. В третий раз в летописях он фигурирует в связи с собственной смертью 1 июня 1312 г.

Помимо летописных известий, имеется выходная запись писца Максима-Станимира, датируемая около 1310 г. В ней перечисляются лица, при которых была написана рукописная книга упомянутого писца — новгородский архиепископ Давид, новгородский князь Михаил, псковский князь Иван Федорович и посадник Борис.

В. Л. Янин считает Бориса первым псковским посадником. С этим не согласен А. В. Валеров, так как ещё под 1132 г. в летописях Мирослав Гюрятинич значится псковским посадником.

Примечания

Литература 
 
 Валеров А. В. Новгород и Псков: Очерки политической истории Северо-Западной Руси XI—XIV веков. — СПб.: Алетейя, 2004. — 315 с.
 Кафенгауз Б. Б. Древний Псков: Очерки по истории феодальной республики. — М.: Наука, 1969. — 135 с.
 Колосова И. О. Борис // Псковский биографический словарь. — Псков: Псковский государственный педагогический институт, 2002. — С. 54—55.
 Лабутина И. К. Раскопки в древней части Псковского посада // Археология и история Пскова. — Псков, 1996. — Вып. 3. — С. 34—35.
 Янин В. Л. «Болотовский» договор о взаимоотношениях Новгорода и Пскова в XII—XIV веках // Отечественная история. — 1992. — № 6. — С. 3—14.

Ссылки 
 Колосова И. О. «…И посадникам доложить Господина Пскова на вече…» (Краткий очерк социально-политической истории Псковской феодальной республики) // Археологи рассказывают о древнем Пскове. — Псков, 1992.
 Плоткин К. М. Древний Псков. — Псков, 1997.

История Пскова
Псковские посадники